Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1993 года прошёл с 23 по 27 июня на стадионе Kings Park Stadium в Дурбане (ЮАР).

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Дурбане
Июнь 1993 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике в ЮАР
Чемпионаты Африки в 1993 году
Чемпионаты Африки в ЮАР
1993 год в лёгкой атлетике
1993 год в ЮАР